Alexandre Arez é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
Somos Iguais
Bolero
Vida
Amor proibido
Xandy

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo